Makonde (taal), een Bantoetaal uit zuidelijk Afrika
 Makonde (volk), een volk in zuidelijk Afrika
Makonde (district), een district in Zimbabwe